ISO 3166-2:TJ — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Таджикистану.
Стандарт охватывает три области. Каждый код состоит из двух частей: кода ISO 3166-1 для Таджикистана — TJ и двухсимвольного кода, записанных через дефис.
Дополнительный двухбуквенный код в образован созвучно из англоязычных названий, аббревиатур названий областей.

Геокод трёх областей Таджикистана являются подмножеством кода домена верхнего уровня — TJ, присвоенного Таджикистану в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Таджикистана 

Геокоды двух областей административно-территориального деления Таджикистана.

Геокод автономной области Таджикистана.

Геокоды города Душанбе и районов республиканского подчинения Таджикистана.

Геокоды пограничных для Таджикистана государств 
 Узбекистан — ISO 3166-2:UZ (на северо-западе),
 Киргизия — ISO 3166-2:KG (на севере),
 Китай — ISO 3166-2:CN (на востоке),
 Афганистан — ISO 3166-2:AF (на юге),

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Таджикистана

Примечания 

2:TJ